Coluber ponticus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Coluber ponticus Menetries, 1832, synonyme de Amphiesma johannis (Laurenti, 1768)
Coluber ponticus Güldenstedt, 1801, synonyme de Coronella austriaca Laurenti, 1768

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae
Natricidae